Příjmení Krombholz nosí více osob:
 Anton Krombholz (1790–1869), český římskokatolický duchovní německé národnosti 
 Julius Vincenc von Krombholz (1782–1843), německý lékař a mykolog

Podobná příjmení
 Krumbholz, Krumpholz, Krumpholc